Mindbender (Galaxyland) - een indoor achtbaan in Galaxyland (Edmonton, Canada)
Mind Bender - een achtbaan in Six Flags Over Georgia
Mayan Mindbender - een achtbaan uit het gesloten Six Flags Astroworld die tegenwoordig in Wonderland Amusement Park staat onder de naam Hornet